Чуков — имя собственное; встречается в виде фамилий и топонимов. Фамилия имеет женскую форму Чукова.

Топоним 
 Чуков — село на Украине, находится в Немировском районе Винницкой области.

Фамилия 
 Чуков, Борис Владимирович (род. 1938) — советский и российский литературовед, арабист, научный сотрудник Отдела литератур Востока ИВ РАН.
 
 Чуков, Николай Кириллович (в монашестве Григорий; 1870—1955) — епископ Русской Церкви, митрополит Ленинградский и Новгородский.